Příjmení Vícha/Víchová nebo Wícha/Wíchová nosí více různých osobností:

 Jindřich Vícha (* 1948) – český hokejista
 Jiří Vícha (1931–2013) – český sportovec házenkář
 Josef Vícha (* 1949) – český politik
 Leopold Vícha (1846–1921) – český pedagog, sběratel lidových písní a vlastivědný pracovník
 Petr Vícha (* 1963) – český politik

ženská varianta s přechýlením
 Marie Víchová (* 1948) – československá krasobruslařka
 Matylda Wíchová-Mocová (okolo 1900–???) – česká právnička, první československá advokátka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení